

Cinema
 Gateway – film statunitense del 1938 diretto da Alfred L. Werker

Fumetti
 Gateway – è un mutante dei fumetti Marvel

Geografia
 Gateway (Alaska) – census-designated place
 Gateway (Arkansas) – centro abitato
 Gateway (Contea di Nevada) – area non incorporata
 Gateway (San Diego) – quartiere di San Diego
 Gateway (Colorado) – centro abitato
 Gateway (Florida) – census-designated place
 Gateway (Oregon) – area non incorporata

Informatica 
 Gateway – in informatica, dispositivo di rete 
 Gateway – azienda statunitense di hardware e software

Letteratura
 La porta dell'infinito (Gateway) – romanzo di fantascienza del 1977 di Frederik Pohl

Musica
 Gateway – trio jazz formatosi nel 1975 composto da John Abercrombie, Jack DeJohnette e Dave Holland
 Gateway – album dei Gateway
 Gateway – album dei Bongzilla

Altro
 Gateway – videogioco per PC del 1992